Lapinig (Northern Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Norther Samar;
 Lapinig (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Northern Samar.